Фюгенберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код  —  7 09 10.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маттиас Хаузер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Партия BML занимает 7 мест.
 Партия FLF занимает 5 мест.
 Партия ULF занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля